Canada Women’s Sevens 2015 – pierwsza edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Canada Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 18–19 kwietnia 2015 roku na Westhills Stadium w Langford będąc czwartym turniejem sezonu 2014/2015.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Westhills Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2014/2015 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie marca 2015 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl'. Składy zespołów.

Pierwszy dzień bez porażki zakończyły Nowozelandki, Australijki i Kanadyjki. Sensacją drugiego dnia było ćwierćfinałowa porażka reprezentacji Australii z Rosjankami, które następnie dotarły do finału, w którym uległy niepokonanym w tym sezonie Nowozelandkom. Najwięcej punktów zdobyła Kanadyjka Ghislaine Landry.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2014/2015)
Canada Women’s Sevens
2015 w Kanadzie